Reedy bezeichnet:
 Reedy-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Reedy ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Reedy (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jamil El Reedy (* 1965), ägyptischer Skirennläufer
 Jessica Reedy (* 1983), US-amerikanische Freestyle-Skierin, siehe Jessica Cumming
 Paul Reedy (* 1961), australischer Ruderer
 Scott Reedy (* 1999), US-amerikanischer Eishockeyspieler